Netschajew, Netschajewa ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Stepanowitsch Netschajew-Malzow (1834–1913), russischer Industrieller und Mäzen
 Leonid Alexejewitsch Netschajew (1939–2010), russischer Filmregisseur

 Stepan Jakowlewitsch Netschajew (1799–1862), russischer Mediziner
 Stepan Dmitrijewitsch Netschajew (1792–1860), russischer kaiserlicher Beamter, Dichter, Historiker, Archäologe und Mäzen
 Tamara Pawlowna Netschajewa (1922–2003), sowjetisch-russische Bildhauerin
 Wassili Michailowitsch Netschajew (1860–1935), russischer Rechtswissenschaftler
 Wiktor Petrowitsch Netschajew (* 1955), sowjetischer Eishockeyspieler